L'incontro ravvicinato di Eagle River fu un caso di avvistamento UFO avvenuto nel 1961 negli Stati Uniti d'America a Eagle River, nel Wisconsin.

L'incontro
Joe Simonton era un uomo di 60 anni che viveva in una fattoria a Eagle River, nello stato americano del Wisconsin.
Verso le 11 di mattina del 18 aprile 1961, mentre stava facendo colazione, sentì un rumore simile "a quello di uno pneumatico che urtava su un marciapiede bagnato ". Affacciandosi alla finestra, vide un oggetto metallico atterrare nel suo giardino. L'oggetto era molto luminoso, era alto tre metri e mezzo ed aveva un diametro di nove metri.

L'oggetto continuò a fluttuare, e, quando lo sportello si aprì, Simonton notò tre occupanti di carnagione scura di età apparente tra i 25 e i 30 anni, alti un metro e 5 cm e pesanti circa 56 kg. Indossavano caschi di stoffa e tute nere o blu marino.  A detta di Simonton, sembravano italiani ed erano rasati.

Gli occupanti diedero a Simonton una ciotola metallica, chiedendo acqua da bere. Simonton riempì la ciotola di acqua, e quando tornò fuori vide un occupante che stava facendo dei "biscotti" su una griglia. Dopo aver ridato la ciotola, chiese alcuni biscotti.
Ricevette quattro biscotti del diametro di 7 cm e mezzo. Poi l'oggetto si alzò con un angolo di 45 gradi e volò via verso sud.
Il tutto durò circa 5 minuti.

Sviluppi successivi
Simonton assaggiò un biscotto, e disse che sapeva di cartone. Nella rivista "Flying Saucer Review " e in un'intervista televisiva dichiarò che gli esseri avevano uno sguardo molto penetrante. Diede un biscotto anche al giudice della contea di Vilas, Franck Carter. Tuttavia il NICAP (Comitato nazionale indagini dei fenomeni aerei), di cui Carter faceva parte, non prese sul serio la questione.

L'USAF esaminò uno dei biscotti, concludendo che erano fatti di grasso idrogenato, amido, grano saraceno, soia e crusca, e che quindi erano di origine terrestre.

Nello stesso tempo, il ricercatore ufologico John Keel commentava dicendo che nello stesso tempo l'agente di assicurazione Borgo Savino
stava guidando a 600 metri dalla fattoria di Simonton quando vide un "piattino rosa che si alzava e si muoveva parallelo alla strada".

Simonton tuttavia si pentì di aver raccontato la sua storia, perché soffrì di molte burle e scherzi dei vicini e della stampa.

Voci correlate
 Incontro ravvicinato

Collegamenti esterni
Ufocasebook-1961 Wisconsin
Joe Simonton Eagle River case
L'incontro di Joe Simonton

Avvistamenti di UFO
Incontri ravvicinati del terzo tipo